Curtiss – wieś w USA, w stanie Wisconsin
 Curtiss Aeroplane and Motor Company (1916?-1929) – wytwórnia lotnicza
 Curtiss-Wright (1929-obecnie) – wytwórnia lotnicza

en:Curtis#Surname uses: Curtiss